Pterosthetops är ett släkte av skalbaggar. Pterosthetops ingår i familjen vattenbrynsbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenbrynsbaggar
Pterosthetops